Бернфельд (нем. Bernfeld) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бернфельд, Зигфрид (1892—1953) — австрийский психолог, психоаналитик, один из пионеров так называемого «нового обучения». 
 Бернфельд, Симон (1860—1940) — немецкий историк, публицист и раввин.